Tenakel steht für:
 Bestandteil eines Manuskripthalters beim Handsatz
 Holzrahmen zur Aufnahme eines Koliertuches zum Durchseihen von Gemischen aus Pflanzenteilen und Wasser